Vallerey est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  :
 Georges Vallerey (1902-1956), nageur français ;
 Georges Vallerey (1927-1954), nageur français, fils du précédent ;
 Gisèle Vallerey (1930-2010), nageuse française, sœur du précédent ;
 Jehan Vallerey (1925-1989), nageur français, frère de la précédente ;
 Tancrède Vallerey (1892-1974), écrivain français et traducteur de romans d'anticipation et d'aventures.

Pseudonyme 
 Gisèle Vallerey (1889-1940), pseudonyme de Juliette-Marie Chandon (également connue par les pseudonymes Georges Chandon, G. Chandon, Chandon, ou Noël Guy, écrivaine et traductrice française, épouse de Tancrède Vallerey).

Références 

Patronyme français